Miejscowości w USA:
 Au Gres – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac
Gminy w USA:
 Au Gres (ang. Au Gres Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac